Конкурс песни «Евровидение-2021» (, , ) — 65-й юбилейный конкурс песни «Евровидение», прошедший в Роттердаме (Нидерланды) после победы представителя страны Дункана Лоуренса с песней «Arcade» на конкурсе 2019 года, проходившем в Тель-Авиве, Израиль. Нидерланды должны были принять конкурс в 2020 году, но он был отменён из-за пандемии COVID-19. Нидерланды принимали конкурс в пятый раз, до этого «Евровидение» проходило там в 1958, 1970, 1976 и 1980 годах.

Первый и второй полуфиналы состоялись 18 и 20 мая, а финал — 22 мая.

В конкурсе участвовали 39 стран. Болгария и Украина вернулись после неучастия в 2019 году, а Венгрия и Черногория, наоборот, отказались от участия в конкурсе 2020 года. Изначально Армения и Белоруссия также должны были участвовать в конкурсе, но Армения отказалась от участия из-за социально-политического кризиса вследствие Второй Карабахской войны, а Белоруссия была дисквалифицирована после найденных в песне её представителя нарушений правил конкурса.

Победителем конкурса стала Италия, которую представляла группа Måneskin с песней «Zitti e buoni». Это стало третьей победой страны в конкурсе после 1964 и 1990 годов. Также Италия стала только второй из стран «Большой пятёрки», сумевшей выиграть, после победы Германии в 2010 году. В пятёрку лучших песен также вошли Франция, Швейцария, Исландия и Украина. Франция и Швейцария показали свои лучшие результаты со времени конкурсов 1991 и 1993 годов, соответственно. Впервые с 1995 года ни одна из трёх лучших песен конкурса не была исполнена на английском языке. Также, впервые со времён введения текущей системы голосования в 2016 году, более чем одна страна не получили ни одного балла от телезрителей в финале: Нидерланды, Испания, Германия и Великобритания; Великобритания стала первой страной в истории конкурса, не получившей ни одного балла ни от телезрителей, ни от жюри. Впервые после дебюта на конкурсе 2015 года Австралия не смогла пройти в финал.

Место проведения 
После отмены конкурса песни «Евровидение-2020» из-за пандемии COVID-19 городской совет Роттердама 23 апреля 2020 года принял решение выделить дополнительное финансирование (6,7 млн евро) для организации конкурса в 2021 году. 16 мая 2020 года во время шоу «Евровидение: Europe Shine a Light», которое заменило собою финал конкурса 2020 года, было объявлено, что конкурс будет проводиться в Роттердаме. Позже, 15 июня 2020 года, было объявлено, что конкурс будет проводиться в Rotterdam Ahoy.

Формат

Возможные способы проведения конкурса 
Из-за продолжающейся пандемии COVID-19, Европейский вещательный союз (EBU) вместе с нидерландскими вещателями работали над четырьмя способами, с помощью которых можно будет провести конкурс, подтверждая то, что конкурс не будет отменён. Четыре способа включают в себя:

 Способ 1: конкурс будет проводиться так, как проводился ранее. Руководство EBU 3 февраля 2021 года, подтвердило, что способ 1 не будет рассматриваться.
 Способ 2: конкурс будет проводиться так как проводился ранее, но с правилом социального дистанцирования. 2 марта 2021 года руководство EBU подтвердило, что сосредоточится на проведении конкурса по второму способу, подчеркнув при этом, что способ проведения конкурса может измениться, если обстоятельства будут ухудшаться. 30 апреля 2021 года EBU подтвердил выбор этого способа для конкурса.
 Способ 3: конкурс будет проводиться в Роттердаме, но с несколькими ограничениями; если делегации не смогут прилететь в Роттердам, то они смогут выступать прямиком из своих стран.
 Способ 4: конкурс будет проводиться в Роттердаме, но если страны снова объявят жёсткий карантин, Роттердам будет проводить конкурс без зрителей, а участвующие страны будут выступать в студиях своих стран, точно таким же способом прошло Детское Евровидение — 2020.

Ведущие 
18 сентября 2020 года вместе со всеми возможными сценариями проведения конкурса EBU подтвердил, что ведущие 2021 года останутся те же, которые были в 2020 году: актриса и телеведущая Шанталь Янзен, певец и комментатор конкурса Ян Смит, певица Эдсилия Ромбли, которая представляла Нидерланды на конкурсах Евровидение-1998 и Евровидение-2007, и бьюти-блоггер Никки де Ягер.

Изменения в правилах 
Начиная с конкурса 2021 года, исполнителям будет разрешено использовать заранее записанный бэк-вокал. Это сделано для того, чтобы снизить количество членов делегации, расширить творческий потенциал каждой заявки и снизить техническую нагрузку на вещателя-организатора. Данное правило не является обязательным. Живой бэк-вокал также можно использовать или использовать записанный бэк-вокал вместе с живым. Предзаписанный бэк-вокал не должен перекрывать ведущего исполнителя или каким-то образом заменять его. Ограничений на количество бэк-вокалистов в предзаписанном вокале нет. После Евровидения-2021 это правило могут пересмотреть.

Логотип и слоган 
Слоган конкурса остался прежним. Об этом стало известно во время трансляции шоу «Евровидение: Europe Shine a Light». Слоган — «Open Up» (). 4 декабря 2020 года был представлен логотип для «Евровидения-2021». Основная идея была взята из логотипа отменённого конкурса 2020 года. Теперь лучи в виде флагов стран идут от своих столиц до центра, которым является Роттердам. Длина и порядок флага на конкретном луче зависит от дальности и расположения столицы до Роттердама.

Супервайзер 
В январе 2020 года EBU объявил, что Мартин Эстердаль станет новым супервайзером конкурса песни «Евровидение» после конкурса 2020 года, сменив Юна Ула Санна. До назначения Эстердаль был исполнительным продюсером конкурсов 2013 и 2016 годов, а также был членом референтной группы конкурса песни «Евровидение» с 2012 по 2018 год.

Участие песен прошлого года 
20 марта 2020 года EBU официально подтвердил, что решение об участии в конкурсе, об исполнителе, представляющем страну (участник с прошлого года или новый), остаётся за вещателями стран. Также EBU подтвердил, что все песни, выбранные для конкурса 2020 года, нельзя будет использовать для участия в конкурсе в следующем году.

Участники 

Из-за отмены конкурса в 2020 году многие вещатели стран отправляют тех исполнителей, которые должны были поехать на конкурс прошлого года, некоторые же проведут национальные отборы. При этом правила выбора песен и исполнение не раньше 1 сентября года, предшествующего конкурсу, остаются в силе. 26 октября 2020 года EBU было объявлено, что участие в конкурсе примет 41 страна, но позже количество сократилось до 39. В это число вошли все страны-участницы несостоявшегося конкурса 2020 года, кроме Армении и Белоруссии. Венгрия и Черногория вновь отказались от участия в конкурсе по финансовым причинам.

Отказ 
  Андорра — в мае 2020 года андорранская телекомпания «Радио и телевидение Андорры» заявила, что они не вернутся в 2021 году. Позже представительница Андорры Сюзанна Георги заявила, что нашла средства для возвращения страны на конкурс и уведомила об этом правительство страны ещё в конце 2019 года, однако до сих пор не получила никакого ответа. Певица отмечает, что её предложение о возвращении на конкурс поддерживают многие исполнители страны. 2 июня андорранская телекомпания «Радио и телевидение Андорры» окончательно заявила, что Андорра не вернётся на конкурс 2021 года. 1 августа 2020 года было объявлено о возвращении Андорры на «Евровидение» 2022.
  Армения — 5 марта 2021 года армянский вещатель AMPTV заявил, что они отказываются от участия в конкурсе в 2021 году. Причиной отказа вещатель называет напряжённую политическую ситуацию в стране.
  — 6 октября 2020 года боснийский вещатель BHRT, заявил о том, что страна не примет участие в конкурсе 2021 года из-за продолжающихся финансовых проблем.
  — 15 октября 2020 года вещатель MTVA объявил о приёме заявок на участие в фестивале «A Dal-2021», однако снова без упоминания о Евровидении. Никаких заявлений касательно участия в конкурсе MTVA не сделал. 26 октября был объявлен окончательный список участников, в котором Венгрии не оказалось.
  — 30 июля 2020 года RTL Télé Lëtzebuerg заявили, что не вернутся на конкурс в 2021 году.
  Марокко — 1 февраля 2020 года стало известно, что Марокко заинтересовано в возвращении на конкурс «Евровидение» в 2021 году, но в связи с напряжёнными отношениями арабских стран и Израиля точных заявлений о возвращении на конкурс пока не поступало, в окончательном списке страна не значилась.
  — национальный вещатель Монако TMC в сентябре 2020 года заявил, что не вернётся на конкурс в 2021 году.
  — 3 августа 2020 года словацкий вещатель RTVS заявил, что не будут участвовать в конкурсе 2021 года.
  Турция — заместитель министра иностранных дел Турции Фарук Каймакджи надеется на возвращение своей страны на конкурс: «Турция фактически участвовала на „Евровидении“ в течение многих лет, и мы даже выиграли один раз. Надеюсь, мы снова примем участие в конкурсе. TRT видел некоторые проблемы в прошлом, но я уверен, что мы увидим Турцию на „Евровидении“ в ближайшие годы», в окончательном списке страна не значилась.
  — 12 октября 2020 года черногорский телерадиовещатель RTCG подтвердил, что Черногория не примет участие в Евровидении-2021 из-за недостатка средств в бюджете и плохих результатов на конкурсе.

Дисквалификация 
  — 26 марта 2021 года стало известно, что EBU отстранил Белоруссию от участия в конкурсе, так как вещатель БТРК снова предоставил песню, нарушающую правила конкурса. 1 июля 2021 года членство БТРК в ЕВС было официально приостановлено до 2024 года.

Несостоявшийся дебют 
  — 18 августа 2020 года EBU заявил, что не планируют приглашать Казахстан на «Евровидение» в 2021 году.
  — 18 августа 2020 года EBU заявил, что не планируют приглашать Косово на «Евровидение» в 2021 году.
  — 30 июля 2020 года национальный вещатель Лихтенштейна 1FLTV официально подтвердил, что страна не дебютирует на конкурсе в 2021 году.

Исполнители, вернувшиеся после отмены «Евровидения-2020» 
 : Монтень;
 : Винсент Буэно;
 : Самира Эфенди;
 : Hooverphonic;
 : Виктория;
 : Джеймс Ньюмен;
 : Стефания;
 : Торнике Кипиани;
 : Эден Элена;
 : Лесли Рой;
 : Daði og Gagnamagnið;
 : Блас Канто;
 : Саманта Тина;
 : The Roop (прошли через национальный отбор);
 : Дестини Чукуньере;
 : Наталья Гордиенко;
 : Жангю Макрой;
 : Roxen;
 : Сенит;
 : Василь;
 : Hurricane;
 : Ана Соклич;
 : Go_A;
 : Бенни Кристо;
 : Gjon’s Tears;
 : Уку Сувисте (прошёл через национальный отбор).

Исполнители, уже участвовавшие в «Евровидении» ранее, кроме Евровидения-2020

Выступавшие как полноценные исполнители 
 : Стефания:
 «Детское Евровидение — 2016» в составе «Kisses» (Нидерланды) — 8-е место.
 : Дестини Чукуньере:
 Победительница «Детского Евровидения — 2015».
 : Наталья Гордиенко:
 «Евровидение-2006» в дуэте с Arsenium — 20-е место в финале.
 : Сенит:
 «Евровидение-2011» — 16-е место в полуфинале.
 : Саня Вучич (в составе группы Hurricane):
 «Евровидение-2016» — 18-е место в финале.

Выступавшие как бэк-вокалисты 
 : Винсент Буэно:
 Евровидение-2017, как бэк-вокалист Натана Трента — 16-е место в финале.
 : Дестини Чукуньере:
 Евровидение-2019, как бэк-вокалистка Микелы Паче — 14-е место в финале.
 : Василь:
 Евровидение-2019, как бэк-вокалист Тамары Тодевской — 7-е место в финале.
 : Ксения Кнежевич (в составе группы Hurricane):
 Евровидение-2015, как бэк-вокалистка Ненада Кнежевича (Черногория) — 13-е место в финале.

Жеребьёвка 
17 ноября 2020 года стало известно, что жеребьёвка и распределение стран по полуфиналам останется неизменна с прошлогоднего конкурса, который был отменён.

Первый полуфинал 
Первый полуфинал состоялся 18 мая 2021 года в 21:00 по центральноевропейскому летнему времени. В полуфинале приняли участие шестнадцать стран. Изначально должна была участвовать Беларусь, но она была дисквалифицирована.

Страны, выделенные зелёным фоном, вышли в финал 
 — исполнитель был кандидатом на участие в «Евровидение-2020» 
 — исполнитель не был кандидатом на участие в «Евровидение-2020»

Результаты голосования

Второй полуфинал 
Второй полуфинал состоялся 20 мая 2021 года в 21:00 по центральноевропейскому летнему времени. В полуфинале приняли участие семнадцать стран. Изначально должна была участвовать Армения, но она отказалась от участия в конкурсе из-за социальнополитического кризиса, возникшего после Второй Карабахской войны.

Страны, выделенные зелёным фоном, вышли в финал 
 — исполнитель был кандидатом на участие в «Евровидение-2020» 
 — исполнитель не был кандидатом на участие в «Евровидение-2020»

Результаты голосования

Финал

Распределение мест 
В финале конкурса как обычно приняли участие 26 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, страны «Большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция) и страна-хозяйка этого года — Нидерланды.

Результаты голосования 
26 стран, вошедшие в финал, расположены в таблице построчно сверху вниз в соответствии с занятым местом.
39 стран, принявшие участие в голосовании, расположены в столбцах слева направо, в соответствии с порядком английского алфавита.
Результаты голосования жюри расположены в строке с белым фоном.
Результаты голосования зрителей расположены в строке с жёлтым фоном.
Лучшие и худшие результаты выделены зелёным и красным цветами соответственно.

Статистика присуждения 12 баллов

Премия Марселя Безансона

OGAE 
Générale des Amateurs de l’Eurovision (более известная как OGAE) является международной организацией, основанной в 1984 году в Финляндии. Организация представляет собой сеть из более чем 40 фан-клубов по всей Европе и за её пределами и является неправительственной, неполитической и некоммерческой компанией. Ежегодной традицией OGAE стало то, что голосование длится до главного музыкального конкурса «Евровидение», что позволило участникам из более чем 40 клубов голосовать за любимые песни.

Премия Барбары Декс 
В 1997 году утверждена премия, вручающаяся ежегодно участнику Евровидения, имеющему самый нелепый образ. Премия была названа в честь участницы из Бельгии, которая вышла в платье собственного дизайна. 30 мая стали известны результаты голосования. Победу в голосовании за худший наряд одержала Норвегия.

Голосование и трансляция 
Европейский вещательный союз обеспечил международные прямые трансляции как полуфиналов, так и финала через свой официальный YouTube-канал без комментариев. Прямые трансляции были заблокированы для зрителей Австралии, Греции, Латвии, Литвы, Украины, США и Великобритании. После прямых трансляций все 3 шоу стали доступны для всех перечисленных выше стран, кроме США.

Глашатаи 

  — Люси Аюб (ведущая конкурса 2019 года);
  — Ида Новаковска (ведущая Детского Евровидения в 2019 и 2020 годах);
  — Моника Фаббри;
  — Андри Джаху;
  — Стефани Спитери;
  — Sissi;
  — Ване Маркоски;
  — Ell & Nikki (победители конкурса 2011 года); Эльдар Гасымов (ведущий конкурса 2012 года);
  — Силье Шемстад Круз;
  — Ньевес Альварес;
  — Филипп Ханза;
  — Аманда Холден;
  — Каролина Ди Доменико;
  — Лорелла Флего;
  — Манолис Гинис;
  — Амината Савадого (представительница Латвии в 2015 году);
  — Райан О’Шонесси (представитель Ирландии в 2018 году);
  — Сергей Степанов (представитель Молдавии в 2010 и 2017 годах в составе SunStroke Project);
  — Драгана Косьерина;
  — Йоанна Драгнева (представительница Болгарии в 2008 году в составе Deep Zone Project);
  — Лукас Хамацос;
  — Данира Бухрисс Теркессидис;
  — Барбара Шёнебергер;
  — Джоэль Криси;
  — Катри Норрлин;
  — Элиза (представительница Португалии в 2020 году);
  — Tayanna;
  — Ханнес Оули Аугустссон;
  — Каталина Понор;
  — Иван Дориан Мольнар;
  — Татьяна Кухаржова;
  — Ото Немсадзе (представитель Грузии в 2019 году);
  — Андрюс Мамонтовас (представитель Литвы в 2006 году в составе LT United);
  — Тина Мюллер;
  — Полина Гагарина (представительница России в 2015 году);
  — Карла (представительница Франции на Детском Евровидении в 2019 году);
  — Карола (представительница Швеции в 1983 и 2006 годах; победительница конкурса 1991 года);
  — Анжелика Бельднер;
  — Роми Монтейро.

Комментаторы

Участвующие страны 

  — Майф Уорхерст и Джоэл Криси (SBS, всё шоу);
  — Анди Кнолль (ORF 1, всё шоу);
  — Мурад Ариф и Усния Магеррамова (ITV, всё шоу);
  — Андри Джаху (RTSH, RTSH Muzikë и Radio Tirana, всё шоу);
  — Французский: Фанни Джандрейн и Жан-Луи Лаэ (La Une и RTBF Auvio, всё шоу; VivaCité, первый полуфинал и финал); Нидерландский: Петер ван де Вейре (Eén, всё шоу); аудио описание (Ketnet, всё шоу); Аня Дамс и Showbizz Bart (Radio 2, финал);
  — Елена Росберг и Петко Кралев (БНТ 1, всё шоу);
  — Сара Кокс, Челси Граймс и Скотт Миллс (BBC Four, полуфиналы); Грэм Нортон (BBC One, финал); Кен Брюс (BBC Radio 2, финал);
  — Петер Урбан (One, полуфиналы; Das Erste, One и Deutsche Welle, финал);
  — Йоргос Капудзидис и Мария Козаку (ERT1, всё шоу);
  — Ника Лобиладзе (1TV, всё шоу);
  — Хенрик Миллинг и Николай Молбех (DR1, всё шоу);
  — Асаф Либерман и Акива Новик (Кан 11, Кан Хинухит и Кан Тарбут, всё шоу);
  — Марти Уилан (RTÉ2, полуфиналы; RTÉ One, финал); Нил Доэрти и Збышек Залински RTÉ Radio 1, первый полуфинал и финал);
  — Исландский: Гисли Мартейнн Бальдюрссон (RÚV 1, всё шоу); Английский: Алекс Эллиот (RÚV 2, всё шоу); Язык жестов: Эльза Г. Бьёрнсдоттир (RÚV 2, всё шоу); неизвестно (RÁS 2, второй полуфинал и финал);
  — Тони Агилар, Джулия Варела и Виктор Эскудеро (La 2, полуфиналы; La 1, финал); Иманол Дуран (Radio Nacional ии Radio Exterior, финал);
  — Эма Стокхольма и Саверио Раймондо (Rai 4, полуфиналы); Габриэле Корси и Кристиано Мальджольо (Rai 1, финал); Эма Стокхольма и Саверио Раймондо (Rai Radio 2, всё шоу);
  — Луис Пацалидес (RIK 1 и RIK HD, всё шоу);
  — Томс Гревиньш (LTV1, оба полуфинала); Томс Гревиньш и Мария Наумова (LTV1, финал);
  — Рамунас Зилнис (LRT televizija, всё шоу);
  — без комментатора (TVM, всё шоу);
  — неизвестно (Moldova 1 и Radio Moldova, всё шоу);
  — Нидерландский: Корналд Маас и Сандер Лантинга (NPO 1 и BVN, всё шоу); аудио описание (NPO Zappelin Extra, всё шоу); Воутер ван дер Гоес и Франк ван 'т Хоф (NPO Radio 2, финал); Язык жестов: различные переводчики (NPO 1 Extra, всё шоу);
  — Марте Стокстад (NRK1, всё шоу); Мартин Леппер и Аделина Ибиши (NRK3, финал); Оле Кристиан Мадсен (NRK P1, финал);
  — Марек Сероцкий и Александр Сикора (TVP1 и TVP Polonia, всё шоу);
  — Жозе Карлуш Малату и Нуну Галопим (RTP1 и RTP Internacional, все шоу);
  — Яна Чурикова и Юрий Аксюта (Первый канал, всё шоу);
  — Богдан Станеску (TVR1, TVR HD и TVRi, всё шоу);
  — Лия Фиорио и Джиджи Рестиво (San Marino RTV и Radio San Marino, всё шоу);
  — неизвестно (MRT 1 и MRT 2, всё шоу);
  — Душка Вучинич (RTS 1, RTS Planeta и RTS Svet, всё шоу);
  — Мойка Мавек (TV Slovenija 2, полуфиналы; TV Slovenija 1, финал; RTV 4D и Radio Val 202, все шоу);
  — Финский: Микко Сильвеннойнен, Шведский: Ева Франц и Юхан Линдроос, Русский: Леван Твалтвадзе (Yle TV1, всё шоу); Финский: Санна Пирккалайнен и Тони Лааксонен (Yle Radio Suomi, всё шоу); Шведский: Эва Франц и Юхан Линдроос (Yle X3M, всё шоу);
  — Лоранс Бокколини (France 4, полуфиналы); Стефан Берн и Лоранс Бокколини (France 2, финал);
  — Душко Чурлич (HRT 1 и HRT 2, все шоу);
  — Тимур Мирошниченко (UA: Перший, всё шоу); Сергей Притула (СТБ, всё шоу); Анна Заклецкая и Дмитрий Захарченко (UA: Радио Проминь, всё шоу);
  — Ян Максиан и Альберт Чёрный (ČT2, полуфиналы; ČT1, финал);
  — Немецкий: Свен Эпиней (SRF zwei, полуфиналы; SRF 1, финал); Французский: Жан-Марк Ришар и Никола Танне (RTS 2, полуфиналы); Жан-Марк Ришар, Никола Танне и Жозеф Горгони (RTS 1, финал); Итальянский: Кларисса Тами (RSI La 2, второй полуфинал); Кларисса Тами и Себальтер (RSI La 1, финал);
  — Эдвард аф Силлен и Кристер Бьоркман (SVT, всё шоу); Каролина Нурен (Sveriges Radio P4, всё шоу);
  — Эстонский: Марко Рейкоп (ETV, всё шоу); Русский: Александр Хоботов и Юлия Календа (ETV+, всё шоу); Язык жестов: различные переводчики (ERR, всё шоу).

Неучаствующие страны 
  — неизвестно (Армения 1, финал);
  — Калдыбек Жайсанбай и Махаббат Есен (Хабар, всё шоу);
  — без комментатора (OMNI Television, всё шоу);
  — неизвестно (RTK, всё шоу);
  — Даниэль Балаж, Лючия Хаверлик, Павол Губинак и Юрай Маличек (Rádio FM, финал);
  — без комментатора (Peacock, всё шоу).

Скандалы и инциденты

Угроза проведению конкурса в Нидерландах 
7 мая 2020 года Кабинет министров Нидерландов выступил с постановлением, в котором заявил, что не допустит проведения в стране массовых спортивных и культурных мероприятий до того момента, пока вакцина против COVID-19 не будет найдена. Постановление может остаться в силе как минимум в течение года. Однако позже страной-хозяйкой конкурса стали Нидерланды. Также бывший супервайзер конкурса Юн Ула Санн заявил, что конкурс 2021 года пройдёт при любых условиях. Подготовка к конкурсу будет проходить в рамках ограничительных мер, препятствующих распространению COVID-19.

18 сентября 2020 года Европейского вещательного союза (EBU) опубликовал 4 способа проведения конкурса, исключающих его полную отмену, тем самым подтвердив, что конкурс пройдёт, несмотря на ситуацию с COVID-19.

Петиция против представительницы Азербайджана 
Во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе (2020) между Азербайджаном, НКР и Арменией, Эфенди поделилась комментариями, в которых назвала армян «террористами» и разместила в социальных сетях фотографии, на которых, позируя в военной униформе, обнимает президента страны Ильхама Алиева. В ответ на это на сайте онлайн-петиций Change.org начался сбор подписей с требованием, чтобы Европейский вещательный союз лишил Эфенди права участия в песенном конкурсе.

Песня Кипра 
После выпуска песни «El Diablo» Элены Цагрину, 26 февраля 2021 года церковные организации Кипра и Греции призвали снять песню с конкурса из-за «дьявольского послания» (название песни с испанского языка переводится как «Дьявол»). Полиция расследовала звонки, в которых некоторые жители страны угрожали сжечь здание вещателя CyBC. Вещатель отстоял свою сторону, и песня не была заменена.

Песня России 
Впервые с 2012 года «Первый канал» принял решение провести национальный отбор песни для конкурса, предварительно отобрав заявки трёх исполнителей: Therr Maitz, «2Маши» и Manizha. Победа по результатам зрительского голосования певицы Манижи вызвала у российских зрителей смешанную реакцию. Сама певица подверглась критике со стороны части пользователей сети, начиная от неприязни к её песне с феминистическим посылом и заканчивая негативными комментариями на ксенофобной и гомофобной почве, поскольку Manizha является уроженкой Таджикистана и выступает в поддержку ЛГБТ-сообщества.

16 марта 2021 года автономная некоммерческая организация «Ветеранские вести» опубликовала открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием проверить песню на предмет наличия в ней экстремизма. В тексте письма, в частности, была просьба пресечь попытку дискредитации образа русской женщины, которая предположительно содержится в записи выступления российской представительницы на конкурсе «Евровидение». 18 марта 2021 года Следственный комитет объявил, что по итогам проверки не выявил нарушений закона в песне и номере Манижи.

17 марта Манижа выложила на своём YouTube-канале юмористический ролик, высмеивающий негативные отзывы о ней, в частности, о национальной принадлежности певицы и возможности покупки российского национального отбора.

Дисквалификация Белоруссии 
В январе 2021 года Белорусский фонд культурной солидарности начал неприемлемую кампанию по исключению государственной телерадиокомпании «Белтелерадиокомпания» (БТРК) из состава участников EBU и участия в Евровидении. В офис EBU в Женеве было отправлено соответствующее письмо. Почти сразу к этой кампании присоединилась представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она заявила, что Белтелерадикомпания не может участвовать в Евровидении. В письме от 28 января на имя главы фонда Сергея Будкина генеральный директор EBU Ноэль Карран указал: «Хочу подчеркнуть, что Евровидение — это музыкальный конкурс, не имеющий политической повестки дня. Мы последовательно и решительно сопротивляемся попыткам использовать это культурное событие в политических целях».
После выступления Тихановской в Европейском парламенте к протестующим присоединились шведская партия Liberalerna и фракция «Альянс либералов и демократов за Европу» Европейского парламента, требующих исключения Белоруссии из Евровидения.

9 марта 2021 года БТРК опубликовала песню группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя», отобранную национальным вещателем для участия в конкурсе от Белоруссии. После этого в сети появилось большое количество негативных отзывов (на канале «Евровидения» на YouTube видеоролик к песне при 3 тыс. лайков набрал 24 тыс. дизлайков) и просьб о дисквалификации Белоруссии с конкурса. Многие комментаторы решили, что в тексте песни скрыты насмешки над акциями протеста, проходящими в стране с августа 2020 года, и поддержка властей.

В этот же день, 9 марта, стартовала онлайн-петиция с требованием дисквалификации Белоруссии с Евровидения. В первый же день петиция набрала более 1000 подписей.

11 марта EBU отказался допускать песню «Я научу тебя» на конкурс и удалил видеоролик к ней с канала «Евровидения» на YouTube, так как содержание песни «ставит под вопрос неполитический характер конкурса», и потому что общественная реакция на песню «может подорвать репутацию конкурса». EBU потребовал от вещателя БТРК изменить содержание текста песни или выбрать новую. В случае отказа страна будет дисквалифицирована с конкурса.

Согласно требованиям EBU группа «Галасы ЗМеста» подготовила новую песню под названием «Песня про зайцев». 26 марта стало известно, что EBU отстранил Белоруссию от участия в конкурсе, так как вещатель, по их мнению, снова предоставил песню, нарушающую правила конкурса.

Негативное высказывание представителя Грузии о Евровидении 
16 марта 2021 года Торнике Кипиани, представитель Грузии, высказался о предстоящем конкурсе в очень негативном ключе в своём Facebook. Он обещал изнасиловать матерей всех тех, кому не понравится его песня для конкурса. Спустя несколько часов Торнике сказал, что всё-таки любит Евровидение, а пост был адресован его хейтерам.

Вопрос о недопуске представителя Северной Македонии 
После публикации клипа на песню «Here I Stand» Василя, зрители заметили, что на одном из кадров певец стоит на фоне болгарского флага. Ситуацию усугубляет тот факт, что у исполнителя имеется болгарское гражданство. Многие жители Македонии посчитали этот момент оскорбительным на фоне плохих взаимоотношений двух стран. Македонская аудитория создала петицию за отказ страны от участия на Евровидении-2021 и набрала 16 тыс. подписей. 17 марта 2021 года национальный вещатель МРТ заявил, что в ближайшее время будет принимать окончательное решение касательно участия в конкурсе этого года.

23 марта 2021 года стало известно, что Василь всё-таки представит страну на конкурсе 2021 года.

Клип Украины 
Группа Go A в своём конкурсном клипе показала курганника — хищную птицу, занесённую в Красную книгу. Это вызвало возмущение ряда зоозащитных объединений Украины, в частности UAnimals. «Эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях», — заявила организация.

Плохая ситуация с COVID-19 в Австралии 
20 апреля 2021 года стало известно, что из-за плохой ситуации с COVID-19 в Австралии делегация страны не сможет прибыть в Нидерланды. Но Монтень сможет выступить дистанционно, так как EBU попросил все страны-участницы записать резервное выступление ещё в ноябре.

Заражения участников 
12 мая 2021 года солистка группы Go_A Катерина Павленко почувствовала недомогание. В целях безопасности она пропустила вторую репетицию и пресс-конференцию. Тест на коронавирус показал отрицательный результат, поэтому она смогла продолжить подготовку к конкурсу.

У членов польской и исландской делегаций был обнаружен коронавирус. Помимо этих стран, делегациям Румынии и Мальты было запрещено присутствовать на ковровой дорожке 16 мая 2021 года, так как в отеле, в котором они проживают, были выявлены случаи заражения.

После получения отрицательных тестов Польша смогла присутствовать на генеральной репетиции второго полуфинала. Исландия приняла решение отказаться от живого выступления из-за заражённого участника. На экране показали запись их второй репетиции.

20 мая 2021 года стало известно, что Дункан Лоуренс не сможет исполнить свою победную песню в финале конкурса, так как его тест на коронавирус показал положительный результат. Во время финала транслировались предварительно записанные кадры его интервального выступления.

Технические неполадки

На генеральной репетиции первого полуфинала 
17 мая 2021 года Мальте, Румынии и Украине пришлось повторно выступить на генеральной репетиции первого полуфинала для национального жюри, так как обнаружились проблемы с ушными мониторами, из-за чего исполнители не попадали в такт музыки.

Перед выступлением Ирландии 
Во время трансляции первого полуфинала пришлось задержать начало выступления Ирландии. Исполнительный продюсер Ситсе Баккер объяснил это сломанной камерой. Пока выступление готовилось, одна из ведущих отвлекала публику.

Жалоба Сан-Марино 
Во время репетиции Сан-Марино перед финалом конкурса крутящаяся платформа, на которой были Сенит и танцоры, не остановилась вовремя. Это подвергло риску здоровье участников. Делегация страны подала жалобу исполнительному супервайзеру конкурса и предложила артистам отказаться от выхода на сцену. Мартин Эстердаль принёс свои извинения делегации и заявил, что всё будет под контролем, а артисты всё-таки вышли на сцену. Во время выступления никаких проблем не возникло.

Проблемы с голосованием телезрителей 
EBU подтвердил голландскому вещателю NOS, что некоторые голоса, поданные во время голосования, не были подсчитаны из-за проблем с голландской телефонной сетью. Многие люди пожаловались в социальных сетях на то, что их голоса не засчитались, и через несколько часов после шоу получили сообщения с подтверждением того, что они голосовали — уже после того, как закрылись линии для голосования.

Цензура в итальянской песне 
В оригинальной версии песни «Zitti e buoni» присутствует нецензурная лексика. После победы в фестивале Сан-Ремо песня была скорректирована для конкурса, однако в финале после победы солист исполнил оригинальную версию.

Подозрение музыканта группы из Италии в употреблении наркотиков 
Солиста группы Måneskin заподозрили в употреблении кокаина в прямом эфире. Музыкант, восседая в VIP-ложе, странно склонился над столиком. Зрители подумали, что он нюхает наркотики. Позже в своих соцсетях группа опровергла эту информацию. На пресс-конференции победителей солист группы заявил, что не употребляет наркотики, а в момент съёмки один из членов группы разбил бокал за столиком.

Через 2 дня после финала конкурса EBU подтвердил, что был разбит бокал. Солист группы прошёл добровольный тест на наркотики, который показал отрицательный результат.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Евровидение-2021